Мулло, Иван Михайлович (1906—1990) — советский географ, этнограф-краевед, заслуженный работник культуры РСФСР.
 (5164) Мулло — небольшой астероид внешней части главного пояса.